Musica italiana – panoramica della musica italiana
 Musica italiana – cultura di ambito musicale in Italia
 Musica tradizionale italiana – insieme delle musiche tradizionali della Penisola italiana
 Canzone italiana – canzone della penisola italiana. 
 Musica italiana – album dei Bloody Riot del 2008
 La nuova musica italiana – brano dei Linea 77 contenuto nell'album Horror vacui del 2008